

Geografia 
Benin
 Goro – Arrondissement del Benin nel Dipartimento di Borgou
Italia
 Goro – comune della provincia di Ferrara in Emilia-Romagna
 Po di Goro – ramo del delta del Fiume Po
 Sacca di Goro – laguna nel delta del Po

Persone 
 Biagio di Goro Ghezzi – pittore italiano 
 Goro di Gregorio – scultore italiano
 Pantera di Goro – soprannome della cantante Milva, nata a Goro

Personaggi immaginari 
 Goro – personaggio di Mortal Kombat
 Goro Mori – personaggio di Detective Conan (in originale Kogoro Mori, si chiama Goro invece nella versione italiana dell'anime)
 Goro – personaggio del manga One Piece

Altro 
Goro – dolce norvegese
 Goro – nome proprio maschile giapponese
 Goro – cognome italiano